Black Mask (film), Hongkongse actiefilm uit 1996.
 Black Mask 2: City of Masks, vervolg op deze film uit 2002.
 Black Mask (tijdschrift), Amerikaans pulptijdschrift (1920-1951)
 Black Mask (DC), een personage van DC Comics, uit het Batman-universum.